El término ex machina puede referirse:

 a una parte de la expresión Deus ex machina, que significa «Dios desde la máquina»;
 a Ex Machina, una serie de cómics escrita por Brian K. Vaughan;
 a Ex Machina, un juego de rol ciberpunk publicado por "Guardians of Order";
 a Ex machina'', una película de ciencia ficción británica de 2015, dirigida por Alex Garland.